Podrinje est un toponyme qui peut désigner :
le Podrinje, une région de Bosnie-Herzégovine et de Serbie correspondant au bassin de la Drina ;
Podrinje, une région administrative de Serbie encore en projet et qui aurait comme capitale la ville d'Užice ;
 Podrinje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Markušica, comitat de Vukovar-Syrmie.